Assist – nel calcio e nell'hockey su ghiaccio, tiro che consente al compagno di realizzare un gol. L'assist non è valido se un avversario tocca il pallone oppure il marcatore deve scartare 2 o 3 giocatori avversari. Quindi in termini tecnici se un avversario devia la traiettoria in modo molto diverso da quella in cui stava andando, quindi l'assist non è regolare
 Assist – nella pallacanestro, tiro che consente al compagno di segnare un canestro
 Assist – nel football americano, i tackle effettuati da due giocatori di una squadra contro un avversario